Mirabeau, en provençal Mirabèu, vient de mirar, « voir », « regarder », et bèu, « beau ». Étymologiquement, ce nom signifie donc « belle vue ». Il peut ainsi désigner un endroit agréable à regarder, ou un lieu d'où on a une belle vue.

Patronyme 
Mirabeau est le nom sous lequel l'Histoire a retenu la mémoire de Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau (1749-1791), écrivain, tribun de la Révolution française. Son frère, André Boniface Louis Riquetti de Mirabeau (1754-1792), a également joué un rôle lors de la Révolution. Leur père, Victor Riquetti de Mirabeau, avait lié le nom de son terroir à son patronyme. Victor avait un frère cadet : Jean-Antoine Riqueti de Mirabeau.

Toponyme 

 Mirabeau (Alpes-de-Haute-Provence) alias Mirabeau-les-Digne, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Mirabeau (Vaucluse), commune française du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Mirabeau, ancien nom, durant la période coloniale française, de la commune algérienne de Draâ Ben Khedda, wilaya de Tizi Ouzou.
 Mirabeau, cratère vénusien, nommé ainsi en l'honneur de Sibylle Riquetti de Mirabeau, dite Gyp.

Noms composés 
 Le Bignon-Mirabeau, commune française du Loiret, lieu de naissance de Mirabeau
 Les Pennes-Mirabeau, commune française des Bouches-du-Rhône

Odonymes 
 Cours Mirabeau, une grande avenue d'Aix-en-Provence
 Cours Mirabeau, l'artère principale de Marignane
 Pont de Mirabeau, pont sur la Durance, qui franchit le défilé de Mirabeau, entre Mirabeau (Vaucluse) et Jouques (Bouches-du-Rhône)
 Pont Mirabeau, un pont de Paris, sur la Seine. À proximité :
 Rue Mirabeau, une voie du 
 Mirabeau, une station du métro de Paris, sur la ligne 10
 Rond-point du Pont-Mirabeau, une voie du 
 Pont Mirabeau, un pont de Tours, sur la Loire
 Place Mirabeau, place avec une fontaine à Chinon
 Rue Mirabeau à Antony
 Rue Mirabeau, dans la ville d'Ivry-sur-Seine
 Boulevard Mirabeau et Chemin du Ruisseau-Mirabeau, rues respectivement des 2 et  de Marseille

Toponymes connexes 
 
 
 
 
 Beauvezer, Béouveyre, Bois-Vert

Autres 
 La légion Mirabeau appartient à l'armée de Louis V Joseph de Bourbon-Condé fidèle à la monarchie sous la Révolution française.
 Le palais Mirabeau est un palais de Nice.
 La tour Mirabeau est l'immeuble le plus aval du front-de-Seine de Paris.
 La Tour Mirabeau est un immeuble de Marseille.
 L'hôtel Mirabeau est un immeuble d'Aix-les-Bains.
 Mirabeau Lamar fut le  de la République du Texas.
 Le Mirabeau est un cuirassé français construit en 1908.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France